Escova
 Escova (electricidade)
 Escova (jogo de cartas)
 Escova (motor)

Desambiguação